O Campeonato Mundial de Beisebol Universitário (inglês: World University Baseball Championship) é uma competição internacional de beisebol entre seleções sub-23, promovida pela Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU), com chancela da IBAF. Foi criado em 2002, realizando-se bianualmente desde então.

Campeonato Mundial de Beisebol Universitário